Norrisia kan syfta på:

 Norrisia (djur) – ett släkte snäckor
 Norrisia (växter) – ett släkte växter